Кочо:

 название Уйгурского государства Идыкутов — Уйгурское государство Кочо.
 одно из названий древнего города Гаочан в Турфанской впадине

Фамилия 
 Кочо, Валентин Степанович (1913—1990) — советский украинский учёный.

См. также 
 Кочо Рацин
 Кочова
 Кочово
 Кочои